Dipartimento dell'Alto Paraná, un dipartimento del Paraguay.
 Alto Paraná, un comune brasiliano dello stato del Paraná.
 Alto Paraná, un film argentino del 1958.